Il collegio elettorale di Castrovillari-Paola fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Acquaformosa, Acquappesa, Aieta, Altomonte, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Castrovillari, Cetraro, Civita, Diamante, Falconara Albanese, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Frascineto, Grisolia, Cipollina, Guardia Piemontese, Lago, Laino Bruzio, Longobardi, Lungro, Maierà, Malvito, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Paola, Papasidero, Praia a Mare, San Basile, San Donato di Ninea, San Fili, Sangineto, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Sosti, San Vincenzo La Costa, Santa Domenica Talao, Sant'Agata d'Esaro, Saracena, Scalea, Serra d'Aiello, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Tortona, Verbicaro.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Castrovillari-Paola